

Outros
Riley (Kansas)
Riley (automóvel)
Riley (Indiana)

Desambiguação